Die World Series 1970 war die 67. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Baltimore Orioles, und der Champion der National League, die Cincinnati Reds, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 10. und endete am 15. Oktober 1970. Sieger durch einen 4:1-Sieg wurden die Baltimore Orioles, die damit ihre insgesamt zweite Meisterschaft erringen konnten.

Als MVP der Serie wurde Baltimores Third Baseman Brooks Robinson ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 10. Oktober 1970 im Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio

Spiel 2 
Sonntag, 11. Oktober 1970 im Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio

Spiel 3 
Dienstag, 13. Oktober 1970 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 4 
Mittwoch, 14. Oktober 1970 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 5 
Donnerstag, 15. Oktober 1970 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Weblinks 
 Die World Series 1970 auf mlb.com
 Die World Series 1970 bei baseball-reference
 Die World Series 1970 bei baseball-almanac

1970
Baseball 1970
Sportveranstaltung in Baltimore
Sportveranstaltung in Cincinnati
Baltimore Orioles
Cincinnati Reds